Ao Vivo em Goiânia (álbum de Banda Calypso)
 Ao Vivo em Goiânia (álbum de Bruno e Marrone)
 Ao Vivo em Goiânia (álbum de Companhia do Calypso)
 Ao Vivo em Goiânia (álbum de Cristiano Araújo)
 Ao Vivo em Goiânia (álbum de Gabriel Gava)
 Ao Vivo em Goiânia (álbum de Israel Novaes)
 Ao Vivo em Goiânia (álbum de Guilherme & Santiago)
 Ao Vivo em Goiânia (álbum de Jorge & Mateus)
 Ao Vivo em Goiânia (álbum de Thiago Brava)
 Ao Vivo em Goiânia (álbum de Maiara & Maraisa)

Desambiguações de música